Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hungarian Ladies Open 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Budapest